Bisei (Giappone), località del Giappone
 17286 Bisei
 lingua bisei
 Bisei Asteroid Tracking Telescope for Rapid Survey